Hype steht für:
 Hype, englische Kurzform aus hyperbole „Übertreibung“, siehe Hyperbel (Sprache)
 Medienhype, in Massenmedien aufgebauschte Nachrichten
 Hype!, Dokumentarfilm von Doug Pray (1996)
 Hype: The Time Quest, Action-Adventure von Ubisoft (1999)
 Hype (Särkänniemi), Achterbahn im Freizeitpark Särkänniemi, Finnland 
 Hype (Fernsehserie), deutsche Rap-Musical-Serie des Radiosenders Cosmo

Künstlernamen:
 DJ Hype, britischer Drum-and-Bass-DJ und Musikproduzent
 James Hype, britischer DJ und Musikproduzent
 Marc Hype (* 1973), deutscher DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Fad (Hype)
 Hype-Zyklus (Phasen der Aufmerksamkeit für ein neues Produkt)
 Internet-Hype (virales Phänomen)
 Hyper (Begriffsklärung)

Abkürzung